Гаагская школа живописи — наиболее значительное художественное объединение второй половины XIX века в Нидерландах. Обозначает группу художников, живших и работавших в Гааге между 1860 и 1890 годами в стиле реализма. На гаагскую школу наиболее сильное влияние оказала барбизонская школа во Франции.

Наиболее типичными и значительными представителями гаагской школы живописи были Йозеф Израэлс, Виллем Рулофс, Антон Мауве, Хендрик Виллем Месдах, Виллем де Зварт, а также братья Марис, Якоб, Маттейс и Виллем. Гаагская школа оказала значительное влияние практически на всю нидерландскую живопись конца XIX и начала XX века. В ранний период творчества под влиянием Гаагской школы находился британский художник Джордж Клаузен.

Самым известным представителем школы является Винсент ван Гог, хотя влияние гаагской школы и реализма как такового прослеживается только в ранних его произведениях, а в более поздних, наиболее знаменитых своих картинах он полностью отходит от него. Влияние гаагской школы заметно также в ранних работах Пита Мондриана, Яна Торопа и Исаака Израэлса.

Источники 
 John Sillevis, Anne Tabak, Het Haagse School boek, Waanders uitgevers, Zwolle (2001), ISBN 90-400-9540-X.

Живопись Нидерландов
Художественные направления
Пейзаж
Живописные школы по алфавиту